Thermomucor är ett släkte av svampar. Thermomucor ingår i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Thermomucor